Ittita (o nesita o eteo) – appartenente all'antico popolo degli Ittiti
 Ittita (o nesita o eteo) – lingua degli Ittiti